dawne gminy:

 gmina Horodyszcze – dawna gmina wiejska, powiat włodawski, woj. lubelskie
 gmina Horodyszcze – dawna gmina wiejska, powiat samborski, woj. lwowskie
 gmina Horodyszcze – dawna gmina wiejska, powiat nowogródzki/baranowicki, woj. nowogródzkie
  – dawna w powiecie czerkaskim na Ukrainie